Kunice ist der Name von Ortschaften in Polen und Tschechien

 Kunice (Powiat Legnicki) in der Gmina Kunice im Powiat Legnicki, Polen
 Kunice (Słubice) in der Gmina Słubice im Powiat Słubicki, Polen
 Kunice (Sławno) in der Gmina Sławno im Powiat Opoczyński, Polen
 Kunice (Gdów) in der Gmina Gdów im Powiat Wielicki, Polen
 Kunice (Wojciechowice) in der Gmina Wojciechowice im Powiat Opatowski, Polen

 Kunice u Říčan, Gemeinde im Okres Praha-východ, Tschechien
 Kunice u Lysic, Gemeinde im Okres Blansko, Tschechien

Siehe auch:
 Kunitz
 Cunitz